Hintersberger ist der Familienname folgender Personen; 

 Benedikta Hintersberger (* 1941), deutsche römisch-katholische Theologin, Dominikanerin und Schulleiterin
 Johannes Hintersberger (* 1953), bayerischer Unternehmensberater, Mitglied des Bayerischen Landtags (CSU)